Схема Шнорра () — одна из наиболее эффективных и теоретически обоснованных схем аутентификации. Безопасность схемы основывается на трудности вычисления дискретных логарифмов. Предложенная  схема является модификацией схем Эль-Гамаля (1985) и Фиата-Шамира (1986), но имеет меньший размер подписи. Схема Шнорра лежит в основе стандарта Республики Беларусь СТБ 1176.2-99 и южнокорейских стандартов KCDSA и EC-KCDSA. Она была покрыта патентом США 4999082, который истек в феврале 2008 года.

Введение 
Схемы аутентификации и электронной подписи — одни из наиболее важных и распространенных типов криптографических протоколов, которые обеспечивают целостность информации.

Понять назначение протоколов аутентификации можно легко на следующем примере. Предположим, что у нас есть информационная система, в которой необходимо разграничить доступ к различным данным. Также в данной системе присутствует администратор, который хранит все идентификаторы пользователей с сопоставленным набором прав, с помощью которого происходит разграничение доступа к ресурсам. Одному пользователю может быть одновременно разрешено читать один файл, изменять второй и в то же время закрыт доступ к третьему. В данном примере под обеспечением целостности информации понимается предотвращение доступа к системе лиц, не являющихся её пользователями, а также предотвращение доступа пользователей к тем ресурсам, на которые у них нет полномочий. Наиболее распространенный метод разграничения доступа, парольная защита, имеет массу недостатков, поэтому перейдем к криптографической постановке задачи.

В протоколе имеются два участника — Алиса, которая хочет подтвердить свой идентификатор, и Боб, который должен проверить это подтверждение. У Алисы имеется два ключа — , открытый (общедоступный), и  — закрытый (приватный) ключ, известный только Алисе. Фактически, Боб должен проверить, что Алиса знает свой закрытый ключ , используя только .

Схема Шнорра — одна из наиболее эффективных среди практических протоколов аутентификации, реализующая данную задачу. Она минимизирует зависимость вычислений, необходимых для создания подписи, от сообщения. В этой схеме основные вычисления могут быть сделаны во время простоя процессора, что позволяет увеличить скорость подписания. Как и DSA, схема Шнорра использует подгруппу порядка  в . Также данный метод использует хеш-функцию .

Генерация ключей 
Генерация ключей для схемы подписи Шнорра происходит так же, как и генерация ключей для DSA, кроме того, что не существует никаких ограничений по размерам. Заметим также, что модуль  может быть вычислен автономно.
 Выбирается простое число , которое по длине обычно равняется  битам.
 Выбирается другое простое число  таким, чтобы оно было делителем числа . Или другими словами должно выполняться . Размер для числа  принято выбирать равным  битам.
 Выбирается число , отличное от , такое, что .
 Пегги выбирает случайное целое число  меньшее .
 Пегги вычисляет .
 Общедоступный ключ Пегги — , секретный ключ Пегги — .

Протокол проверки подлинности

Алгоритм работы протокола 
 Предварительная обработка. Алиса выбирает случайное число , меньшее , и вычисляет . Эти вычисления являются предварительными и могут быть выполнены задолго до появления Боба.
 Инициирование. Алиса посылает  Бобу.
 Боб выбирает случайное число  из диапазона от  до  и отправляет его Алисе.
 Алиса вычисляет  и посылает  Бобу.
 Подтверждение. Боб проверяет что 
Безопасность алгоритма зависит от параметра t. Сложность вскрытия алгоритма примерно равна . Шнорр советует использовать t около 72 битов, для  и . Для решения задачи дискретного логарифма, в этом случае, требуется по крайней мере  шагов известных алгоритмов.

Пример 
Генерация ключей:
 Выбирается простое  и простое  ()
 Вычисляется  из условия , в данном случае 
 Алиса выбирает секретный ключ  и вычисляет открытый  ключ
 Алиса отправляет открытый ключ  соответственно равный , закрытый оставляет у себя  — 

Проверка подлинности:
 Алиса выбирает случайное число  и отсылает  Бобу.
 Боб отсылает Алисе число 
 Алиса считает  и отправляет  Бобу.
 Боб вычисляет  и идентифицирует Алису, так как .

Атаки на Схему

Пассивный противник 
Если в схеме Шнорра предположить, что Алиса является противником, то на шаге 1 она может выбрать  случайным, но эффективным способом. Пусть  — это переданное Алисой число. Предположим, что можно найти два случайных числа  и  такие, что  и для каждого из них Алиса может найти соответствующие  и , для которых подтверждение даст положительный результат.
Получаем:
 
 .
Отсюда  или же . Так как , то существует  и, следовательно, , то есть дискретный логарифм . Таким образом, либо  такие, что Алиса может ответить надлежащим образом на оба из них (при одном и том же ) на шаге 3 протокола, встречаются редко, что означает, что атака Алисы успешна лишь с пренебрежимо малой вероятностью. Либо такие значения попадаются часто, и тогда тот алгоритм, который применяет Алиса, можно использовать для вычисления дискретных логарифмов.

Иными словами, доказано, что в предположении трудности задачи дискретного логарифмирования схема аутентификации Шнорра является стойкой против пассивного противника, то есть корректной.

Активный противник 
Активный противник может провести некоторое количество сеансов выполнения протокола в качестве проверяющего с честным доказывающим (или подслушать такие выполнения) и после этого попытаться атаковать схему аутентификации. Для стойкости против активного противника достаточно, чтобы протокол аутентификации был доказательством с нулевым разглашением. Однако свойство нулевого разглашения для схемы Шнорра до сих пор никому доказать не удалось.

Протокол цифровой подписи 
Алгоритм Шнорра также можно использовать и в качестве протокола цифровой подписи сообщения . Пара ключей используется та же самая, но добавляется однонаправленная хеш-функция .

Генерация подписи 
 Предварительная обработка. Пегги выбирает случайное число , меньшее , и вычисляет . Это стадия предварительных вычислений. Стоит отметить, что для подписи разных сообщений могут использоваться одинаковые открытый и закрытый ключи, в то время как число  выбирается заново для каждого сообщения.
 Пегги объединяет сообщение  и  и хеширует результат для получения первой подписи:
 
 Пегги вычисляет вторую подпись. Необходимо отметить, что вторая подпись вычисляется по модулю .
 .
 Пегги отправляет Виктору сообщение  и подписи , .

Проверка подписи 
 Виктор вычисляет  (либо , если вычислять  как ).
 Виктор проверяет, что . Если это так, то он считает подпись верной.

Эффективность 
Основные вычисления для генерации подписи производятся на этапе предварительной обработки и на этапе вычисления , где числа  и  имеют порядок  битов, а параметр  —  бита. Последнее умножение ничтожно мало по сравнению с модульным умножением в схеме RSA.

Проверка подписи состоит в основном из расчета , который может быть сделан в среднем за  вычислений по модулю , где  есть длина  в битах.

Более короткая подпись позволяет сократить количество операций для генерации подписи и верификации: в схеме Шнорра , а в схеме Эль-Гамаля .

Пример 
Генерация ключей:
  и . Причем .
 Выбирается , который является элементом в поле . Тогда  и 
 Пегги выбирает ключ , тогда 
 Секретный ключ Пегги — , открытый ключ — .
Подпись сообщения:
 Пегги нужно подписать сообщение .
 Пегги выбирает  и вычисляет .
 Предположим, что сообщение —  , и последовательное соединение означает  . Также предположим, что хеширование этого значения дает дайджест  . Это означает  .
 Пегги вычисляет .
 Пегги отправляет Виктору ,  и .

Патенты 
Схема Шнорра имеет патенты в ряде стран. Например, в США № 4,995,082 от 19 февраля 1991 года (истёк 19 февраля 2008 года). В 1993 году Public Key Partners (PKP) из Саннивейла (Sunnyvale) приобрела мировые права на данный патент. Кроме США, данная схема запатентована также и в нескольких других странах.

Модификации схемы 
Модификация схемы, которая была выполнена Эрни Брикеллом (Brickell) и Кевином МакКерли (McCurley) в 1992 году, значительно повысила безопасность данной схемы.
В их методе используется число , которое так же, как и , сложно разложить, простой делитель  числа  и элемент  порядка  в , которые впоследствии применяются в подписи. В отличие от схемы Шнорра подпись в их методе вычисляется уравнением
 .

Преимущества 
В то время, как в вычислительном плане модификация Брикелл и МакКерли менее эффективна, чем схема Шнорра, данный метод имеет преимущество, так как основывается на трудности двух сложных задач:
 вычисление логарифма в циклической подгруппе порядка  в ;
 разложение  на множители.

См. также 
 Криптосистема с открытым ключом
 DSA
 Схема Эль-Гамаля

Примечания

Литература

Ссылки 
 RFC 8235

Криптография
Криптография с открытым ключом
Электронная подпись